Никола́евский о́круг — единица административного деления Украинской ССР, существовавшая с апреля 1923 по июль 1930 года. Административный центр — город Николаев. 

Образован в 1923 году в составе Одесской губернии.

В июне 1925 года губернии на Украине были упразднены, и округ перешёл в прямое подчинение Украинской ССР.

Округ упразднён в июле 1930 года, как и большинство округов СССР. Районы переданы в прямое подчинение Украинской ССР.

По данным переписи 1926 года численность населения составляла 496,9 тыс. чел. В том числе украинцы — 61,2%; русские — 17,7%; евреи — 7,4%; немцы — 6,2%; молдаване — 2,8%; белорусы — 2,6%; болгары — 1,1%.

Административное деление 
По данным на 1926 год округ делился на 9 районов: Варваровский, Владимирский, Вознесенский, Ландауский, Николаевский, Ново-Бугский, Ново-Одесский, Очаковский и Полтавский.

Ссылки 
 Николаевский округ 

Округа УССР
Округа, образованные в 1923 году
Округа, упразднённые в 1930 году